Navy Theater Wide – morska część amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej
 NTW (NTV) – rosyjska stacja telewizyjna
 Nowa Telewizja Warszawa (NTW) – polska stacja telewizyjna